Biografies:
Sil (cognom), cognom romà
Gai Albuci Sil, retòric romà
Marc Sergi Sil, besavi de Catilina.
 Geografia: Riu Sil.
 Llengües: Codi SIL, codi de tres lletres assignats a les llengües per SIL International.